Finlands inrikesminister (finska: Suomen sisäministeri) är den av Finlands ministrar som är chef för inrikesministeriet. I det självständiga Finlands två första regeringar som fortfarande kallades senaten för Finland var den motsvarande ministerns (senatorns) titel chef för civilexpeditionen (finska: sisäasiaintoimituskunnan päällikkö). Minister Heikki Ritavuori mördades år 1922.

Lista över Finlands inrikesministrar

Källor